Chavez Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chavez Mountain (Arizona)	
 Chavez Mountain (New Mexico)